Drahomíra je slovanské ženské jméno, které se používá v různých významech

 Drahomíra (jméno) – křestní jméno
 Drahomíra ze Stodor - česká kněžna, manželka knížete Vratislava I.
 Drahomíra (Šebor) - opera Karla Šebora.
 Drahomíra (Škroup) - opera Františka Škroupa. Předlohou byla kněžna Drahomíra ze Stodor